Электричество

 Электричество — физическое понятие, совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.
 Электричество — один из старейших российских технических журналов, издается с 1881 года.
 Электричество — концертный альбом группы «Аквариум» (1999).